Barman (beroep), iemand die achter de bar werkt en dranken inschenkt voor gasten
 Tom Barman (1972), Belgisch muzikant